Imig ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Imig (1893–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Imig (* 1941), deutscher Dirigent
 Herbert Imig (* 1939), Professor, Chirurg in Hamburg-Harburg
 Jakob Imig (1905–1994), Mundartdichter und Heimatforscher aus der Pfälzischen Sprachinsel am Niederrhein
 Werner Imig (1920–1988), deutscher Historiker

Siehe auch
 Immig